Brian O'Neill (né le  à Yardley, État de la Pennsylvanie) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie 
O'Neill commence sa carrière junior avec le Steel de Chicago dans l'USHL en 2007. Un ans plus tard, il commence un cursus universitaire à l'université Yale. Il évolue quatre saisons avec les Bulldogs dans le championnat NCAA. 
Les Bulldogs remportent l'ECAC en 2009. Il passe professionnel dans la Ligue américaine de hockey avec les Monarchs de Manchester en 2012. Les Monarchs remportent la Coupe Calder 2015.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Steel de Chicago || USHL || 60|| 23|| 38|| 61|| 40|| 7|| 3|| 2|| 5|| 10
|-
| 2008-2009|| Bulldogs de Yale || ECAC || 32|| 12|| 14|| 26|| 37|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Bulldogs de Yale || ECAC || 34|| 16|| 29|| 45|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Bulldogs de Yale || ECAC|| 36|| 20|| 26|| 46|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Bulldogs de Yale || ECAC|| 35|| 21|| 25|| 46|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Monarchs de Manchester || LAH|| 12|| 1|| 1|| 2|| 4|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2012-2013|| Monarchs de Manchester || LAH || 49|| 3|| 12|| 15|| 18|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2013-2014|| Monarchs de Manchester || LAH || 60|| 26|| 21|| 47|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Monarchs de Manchester || LAH || 71|| 22|| 58|| 80|| 55|| 19|| 10|| 10|| 20|| 12
|-
| 2015-2016|| Devils du New Jersey || LNH || 22 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2015-2016 || Devils d'Albany || LAH || 42 || 13 || 19 || 32 || 10 || 9 || 1 || 4 || 5 || 6 
|-
|2016-2017 || Jokerit Helsinki || KHL || 55 || 16 || 20 || 36 || 49 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2017-2018 || Jokerit Helsinki || KHL || 44 ||14|| 16 || 30 || 40 || 11 || 2 ||	1 || 3 || 4
|-
| 2018-2019 || Jokerit || KHL || 62|| 13|| 45|| 58|| 30|| 6|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2019-2020 || Jokerit || KHL || 56 || 19 || 29 || 48 || 18 || 6 || 0 || 6 || 6 || 2
|-
| 2020-2021 || Jokerit || KHL || 53 || 12 || 42 || 54 || 12 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 41 || 9 || 33 || 42 || 24 || - || - || - || - || -

| 22 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 1 || 3 || 4 || 0 || align=left| place
|-
| 2022 || align=left| || align=left| Jeux olympiques || 4 || 1 || 2 || 3 || 0 || align=left|  place

Trophées et honneurs personnels

USHL 
2007-2008 : nommé dans l'équipe des recrues.

ECAC 
2008-2009 : nommé dans l'équipe des recrues.
2010-2011 : nommé dans la première équipe d'étoiles.
2011-2012 : nommé dans la première équipe d'étoiles.

NCAA 
2011-2012 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de l'association est.

LAH 
2014-2015 : participe au match des étoiles.
2014-2015 : remporte le trophée John-B.-Sollenberger.
2014-2015 : remporte le trophée Les-Cunningham.
2014-2015 : termine meilleur passeur.
2014-2015 : termine avec le meilleur différentiel +/-.
2014-2015 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.

Références

Liens externes 
 

Naissance en juin 1988
Naissance dans le comté de Bucks
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international américain de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur du Steel de Chicago
Joueur de hockey sur glace des Bulldogs de Yale
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Devils d'Albany
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Jokerit Helsinki
Gagnant du trophée John-B.-Sollenberger
Gagnant du trophée Les-Cunningham
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022